Deux navires de la Royal Navy ont été baptisés HMS P38:
 HMS P38 (1917), un patrouilleur de classe P lancé en 1917. Rebaptisé HMS Spey le 11 décembre 1925 et affecté à la protection des pêches, le navire a été vendu en mai 1938.
 HMS P38 (1941), un sous-marin de classe U lancé en juillet 1941 et coulé le 23 février 1942 par le torpilleur italien Circe au nord de Tripoli, en Libye.

Référence 
 Colledge, J. J.; Warlow, Ben (2006) [1969]. of the Royal Navy: The Complete Record of all Fighting Ships of the Royal Navy (Rev. ed.). London: Chatham Publishing. .